Maes oder Maës ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Maes (1901–1973), belgischer Radrennfahrer
 Beate Maes (* 1966), deutsche Schauspielerin

 Dan Maes (* 1961), amerikanischer Politiker
 Elke Maes (* 1943), deutsche Künstlerin und Politikerin
 Eugène Maës (1890–1945), französischer Fußballspieler
 Eugène Rémy Maes (1849–1931), belgischer Tiermaler
 Femke Maes (* 1980), belgische Fußballspielerin
 Gino Maes (* 1957), belgischer Fußballspieler
 Jan Baptist Lodewyck Maes (1794–1856), belgischer Genremaler
 Jef Maes (1905–1996), belgischer Komponist und Hochschullehrer
 Marcel Maes (1944–1997), belgischer Radrennfahrer
 Merel Maes (* 2005), belgische Hochspringerin
 Mathieu Maes (1944–2017), belgischer Radrennfahrer
 Nicolaes Maes (1634–1693), holländischer Maler
 Nikolas Maes (* 1986), belgischer Radrennfahrer
 Nikolaus von Maes (um 1470–1532), deutscher Humanist und Abt
 Pattie Maes (* 1961), belgische Informatikerin und Professorin am MIT
 Roger Maes (1943–2021), belgischer Volleyballspieler
 Romain Maes (1912–1983), belgischer Radrennfahrer
 Ruben Maes, belgischer Automobilrennfahrer 
 Sam Maes (* 1998), belgischer Skirennläufer
 Sylvère Maes (1909–1966), belgischer Radrennfahrer
 Tove Maës (1921–2010), dänische Schauspielerin
 Ursula Maes (1921–nach 1960), deutsche Kostümbildneri

Siehe auch:
 Mehs (Begriffsklärung)
 Maas (Begriffsklärung)